Gamla torget kan syfta på flera torg:

 Gamla torget, Uppsala
 Gamleby torg